Jacques Colombier ist der Name folgender Personen:

* Jacques Colombier (Filmarchitekt) (1901–1988), französischer Filmarchitekt
 Jacques Colombier (Politiker) (* 1952), französischer Politiker, MdEP